Simoncini es un apellido de origen italiano que puede referirse a:

 Aldo Simoncini (1986-), jugador de fútbol sanmarinense.
 Anita Simoncini (1999-), cantante sanmarinense.
 Natalia Simoncini (1977-), cantante, intérprete, guitarrista, productora y compositora argentina.
 Tullio Simoncini (1951-), médico italiano.